Рафа́ль:

 Рафаль — муниципалитет в Испании.
 Дассо Рафаль — французский самолёт.